De UEFA Women's Champions League 2022/23 is het 22ste seizoen van dit Europese voetbaltoernooi voor vrouwen georganiseerd door de UEFA. De finale vind op 3 juni 2023 plaats in het Philips Stadion in Eindhoven, Nederland.

Toewijziging van deelnemende teams 
Een totaal van 71 teams uit de nationale competities van de 55 UEFA lidstaten nemen deel aan deze editie van de Champions League (met uitzondering van Andorra, Liechtenstein, San Marino, deze landen hebben geen nationale competitie, en Rusland, teams uit dit land werden uitgesloten van deelname wegens de Russische invasie van Oekraïne). De nationale competities van deze landen worden op basis van de coëfficiënten gerangschikt om het aantal deelnemende teams per competitie te bepalen.

 De nationale competities op plek 1 tot en met 6 hebben elk drie teams die zich kunnen kwalificeren.
 De nationale competities op plek 7 tot en met 16 hebben elk twee teams die zich kunnen kwalificeren.
 De nationale competities op plek 16 tot en met 50 (exclusief Rusland) hebben elk één team dat zich kan kwalificeren.
 De winnaar van de UEFA Women's Champions League 2021/22 krijgt een extra inzending als ze zich niet kwalificeert voor de UEFA Women's Champions League 2022/23 via hun eigen competitie.

Rangschikking van de nationale competities 
Voor de UEFA Women's Champions League 2022/23 krijgen de nationale competities plaatsen toegewezen op basis van de UEFA-landcoëfficiënten uit 2021, waarbij rekening wordt gehouden met hun prestaties in Europese competities vanaf het seizoen 2016/17 tot en met seizoen 2020/21.

De winnaar van de UEFA Women's Champions League is gegarandeerd van deelname aan de groepsfase van de volgende UEFA Women's Champions League.

 GR - Geen rang (associatie nam deel in geen enkel van de seizoenen die gebruikt worden om de coëfficiënten te berekenen)
 GC - Geen nationale vrouwencompetitie

Data lotingen 
Alle lotingen vinden plaats in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland.

Teams 
Onderstaande tabel geeft deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de clubs instroomden.

Kwalificatie

1e ronde 
De eerste ronde werd gespeeld in een mini-toernooiformaat van elk vier teams. De loting vond plaats op 24 juni 2022. Bij de loting werd ook bepaald welke clubs als hosts dienden voor de minitoernooien. De halve finales worden op 18 augustus 2022 gespeeld. De wedstrijden om de derde plaats en de finales worden op 21 augustus 2022 gespeeld.

Kampioensroute

Toernooi 1 
Gehost door ŽNK Pomurje.

Toernooi 2 
Gehost door PAOK Saloniki.

Toernooi 3 
Gehost door ŽNK Split.

Toernooi 4 
Gehost door Apollon Ladies FC.

Toernooi 5 
Gehost door UKS SMS Łódź.

Toernooi 6 
Gehost door Juventus FC.

Toernooi 7 
Gehost door Olimpia Cluj.

Toernooi 8 
Gehost door FC Twente.

Toernooi 9 
Gehost door ŽFK Ljuboten.

Toernooi 10 
Gehost door Breznica Pljevlja.

Toernooi 11 
Gehost door Spartak Subotica.

Niet-kampioensroute

Toernooi 1 
Gehost door Glasgow City.

Toernooi 2 
Gehost door Rosenborg BK.

Toernooi 3 
Gehost door Fortuna Hjørring.

Toernooi 4 
Gehost door Real Madrid.

2e ronde 
De loting voor tweede ronde vond plaats op 1 september 2022. De heenwedstrijden werden op 20 en 21 september gespeeld en de terugwedstrijden werden op 28 en 29 september 2022 gespeeld.

Kampioenen 

|}

Niet-kampioenen 

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
De loting vond plaats op maandag 3 oktober 2022. Een totaal van 16 teams werd verdeeld over 4 groepen van elk 4 teams, met de regel dat teams uit hetzelfde land niet in dezelfde groep kunnen komen. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

Groep A

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Groep C

Wedstrijden

Groep D

Wedstrijden

Knock-outfase 
In de knock-outfase spelen de teams twee keer tegen elkaar, zowel uit als thuis. De loting voor de kwartfinales vond op 10 februari 2023 plaats. De finale bestaat uit één wedstrijd gespeeld op neutraal terrein.

Gekwalificeerde teams

Wedstrijdschema

Kwartfinales 
De heenwedstrijden zullen tussen 21 en 22 maart 2023 worden gespeeld, de terugwedstrijden tussen 29 en 30 maart.

|}

Wedstrijden

Halve finales 
De loting voor de halve finales werd op 10 februari 2023 gehouden, na de loting voor de kwartfinales. De heenwedstrijden worden tussen 22 en 23 april 2023 gespeeld, de terugwedstrijden op 29 en 30 april.

|}

Wedstrijden

Finale 
De finale wordt op 3 juni 2023 gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Op 10 februari 2023 werd tijdens de lotingen voor de kwartfinales en halve finales bepaald welke winnaar van de halve finale als het 'thuisspelende' team wordt aangewezen.

Externe link 
  Officiële website

Europacupvoetbal 2022/23
UEFA Women's Champions League